Luís VI de Hesse-Darmestádio (25 de janeiro de 1630 - 24 de abril de 1678) foi o governante de Hesse-Darmestádio de 1661 até à sua morte.

Casamentos e descendência 
Luís casou-se no dia 24 de novembro de 1650 com a duquesa Maria Isabel de Holstein-Gottorp, filha do duque Frederico III de Holstein-Gottorp. Tiveram oito filhos:

 Jorge de Hesse-Darmestádio (1654–1655).
 Madalena Sibila de Hesse-Darmestádio (28 de abril de 1652 – 11 de agosto de 1712) casada com o duque Guilherme Luís de Württemberg; com descendência.
 Sofia Leonor de Hesse-Darmestádio (nascida e morta em 1653).
 Maria Isabel de Hesse-Darmestádio (10 de março de 1656 – 16 de agosto de 1715) casada com o duque Henrique de Saxe-Römhild; sem descendência.
 Augusta Madalena de Hesse-Darmestádio (6 de março de 1657 – 1 de setembro de 1674), morreu aos dezassete anos; sem descendência.
 Luís VII de Hesse-Darmestádio (22 de junho de 1658 – 31 de agosto de 1678), morreu aos vinte anos de idade; sem descendência.
 Frederico de Hesse-Darmestádio (1659–1676), morreu aos dezassete anos de idade; sem descendência.
 Sofia Maria de Hesse-Darmestádio (7 de maio de 1661 – 22 de agosto de 1712) casada com o duque Cristiano de Saxe-Eisenberg; sem descendência.

Maria Isabel morreu em 1665. No dia 5 de dezembro de 1666, Luís voltou a casar-se, desta vez com a duquesa Isabel Doroteia de Saxe-Gota-Altemburgo de quem teve mais oito filhos:

 Ernesto Luís de Hesse-Darmestádio (15 de dezembro de 1667 – 12 de setembro de 1739), conde de Hesse-Darmestádio, casado com a marquesa Doroteia Carlota de Brandemburgo-Ansbach; com descendência.
 Jorge de Hesse-Darmestádio (1669 – 13 de setembro de 1705), um conhecido marechal-de-campo, morto em Barcelona; sem descendência.
 Sofia Luísa de Hesse-Darmestádio (1670–1758), casada com o conde Alberto Ernesto II de Oettingen-Oettingen.
 Filipe de Hesse-Darmestádio (20 de julho de 1671 – 11 de agosto de 1736), casado com Maria Teresa de Croÿ; com descendência.
 João de Hesse-Darmestádio (1672–1673)
 Henrique de Hesse-Darmestádio (29 de setembro de 1674 – 31 de janeiro de 1741), sem descendência.
 Isabel Doroteia de Hesse-Darmestádio (24 de abril de 1676 - 9 de setembro de 1721); casada com o conde Frederico III Jacó de Hesse-Homburgo; com descendência.
 Frederico de Hesse-Darmestádio (18 de setembro de 1677 - 13 de outubro de 1708), casado com Petronella von Stockmanns; com descendência.

Genealogia 

Condes de Hesse-Darmestádio